Языко́вский переу́лок — небольшая улица в центре Москвы в Хамовниках между Несвижским и Оболенским переулками.

Происхождение названия 
Название Языковский переулок, по фамилии домовладельца, комиссара Дворцовой следственной комиссии, существовало до 1737 года и в целях устранения одноименности было восстановлено в 1922 году. В промежутке между этими датами он назывался Лопухинский переулок, также по фамилии домовладельца.

Описание 
Языковский переулок соединяет Несвижский и Оболенский переулки, справа на него выходит Пуговишников переулок.

Здания и сооружения 
По нечётной стороне:
 № 5 — строительная организация «Чертоль»;

По чётной стороне:

Транспорт

Ссылки 
 Официальный сайт управы района Хамовники
 Общемосковский классификатор улиц Москвы  ОМК УМ
 
 Схема Языковского переулка

Переулки Москвы
Улицы Москвы, названные в честь людей